Lepidolaenaceae är en familj av bladmossor. Lepidolaenaceae ingår i ordningen Porellales, klassen Jungermanniopsida, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lepidolaenaceae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Lepidolaenaceae